Гельдерн — власна назва.

Топоніми

Гельдерн — місто.

Нідерланди 
 Гелдерланд
 Графство Гельдерн
 Герцогство Гельдерн

Інше 
 Гельдернський гербовник